Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara VIII (Kartosuro, 7 april 1925 - Surakarta, 2 augustus 1995) was de zelfregeerder van Mangkoenegara, een vorstenland op Java. De prins regeerde als vazal van de soesoehoenan van Surakarta en de Nederlanders.

Mangkoenegara VIII regeerde van 1944 tot 1945. De trouwe vazal van Nederland werd door de Indonesische vrijheidsstijders niet vertrouwd. Net als de eveneens pro-Nederlandse soesoehoenan verloor hij zijn macht. Hij bleef tot zijn dood in 1987 vorst van de Mangkoenegara en de kraton bleef een centrum van Javaanse cultuur, een politieke rol speelde de vorst niet meer.

Zie ook 
 De Lijst van Midden- en Oost-Javaanse heersers

Literatuur 
Dr. H.J. De Graaf, Geschiedenis van Indonesië, N.V. Uitgeverij w. van Hoeve, 's Gravenhage Bandung 1949.

Vorst van Mangkoenegaran